Города Республики Кипр. Городами в республике традиционно считаются поселения, с численностью населения более 10 000 человек, вне зависимости от их социально-экономического развития.

Список городов 
По данным на 1 октября 2011 года в Республике Кипр (на территории контролируемой правительством Республики Кипр), в 18 поселениях численность населения составляет более 10.000 человек. 

Город Никосия является крупнейшим городом страны. Но половина города (северная часть) контролируется частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра. 

На 2011 год в турецкой части города проживает 61 378 человек (52,7 % от населения города), в греческой части проживает 55 014 человек (47,3 % от населения города). Общее население города составляет 116 392 человек. 

Город остаётся единственной разделённой столицей мира. Между двумя его частями проходит буферная зона — Зелёная линия, которая контролируется контингентом Вооружённых Сил ООН.

Карта городов 
Легенда карты:
  столица
  города

См. также  
 Города Турецкой Республики Северного Кипра

Примечания  

Кипр